Катрін Суїр і Катрін Танв'є виграли титул, перемігши у фіналі пару Ізабель Демонжо і Наталі Тозья з рахунком 6–4, 4–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катрін Суїр /  Катрін Танв'є (чемпіонки)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (фінал)
 Наталі Ерреман /  Паскаль Параді (півфінал)
 Сабрина Голеш /  Патрісія Тарабіні (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 WTA Nice Open Doubles Draw

WTA Nice Open
Тур WTA 1988